Эглькофен () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Мюльдорф-на-Инне. Подчиняется управлению . Население составляет 1221 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,99 км². Официальный код — 09 1 83 115.

Примечания

Ссылки 

Города Баварии